Stilbocarpa är ett släkte av araliaväxter. Stilbocarpa ingår i familjen araliaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Araliaväxter
Stilbocarpa